Вест-Энд () — западная часть центра Лондона, к западу от стены Сити, в которой сосредоточена театральная и концертная жизнь (кварталы Сохо и Ковент-Гарден), музеи (Южный Кенсингтон), правительственные учреждения (Вестминстер), университеты и колледжи (Блумсбери), а также элитная недвижимость (Белгравия, Кенсингтон) и фешенебельные магазины (Оксфорд-стрит, Риджент-стрит, Бонд-стрит). Вест-Энд принято представлять как антипод пролетарского района восточного Лондона — Ист-Энда.

Театры в Вест-Энде 

 Артс-театр / Arts Theatre
  / Gaiety Theatre
  / Garrick Theatre
  / Gielgud Theatre
 Донмар Уэрхаус / Donmar Warehouse
  / Institute of Contemporary Arts (ICA)
 Королевский театр «Друри-Лейн» / Theatre Royal, Drury Lane
 Королевский театр «Ковент-Гарден» / Royal Opera House, «Covent Garden»
  / Theatre Royal, Haymarket
 Лондонский Колизеум (также Театр Колизей) / 
  / Novello Theatre
  / Noël Coward Theatr
  / Palace Theatre
  / Players' Theatre
 Театр Адельфи / Adelphi Theatre
  / Ambassadors Theatre
  / Apollo Theatre
  / Apollo Victoria Theatre
  / Victoria Palace Theatre
  / Vaudeville Theatre
  / Duke of York’s Theatre
  / Duchess Theatre
  / Jermyn Street Theatre
 Театр «Доминион» / Dominion Theatre
 Театр Её Величества / Her Majesty’s Theatre
  / Cambridge Theatre
  / Comedy Theatre
 Театр Сондхайма / Sondheim Theatre
  / Criterion Theatre
  / The Leicester Square Theatre
  / Lyric Theatre
 Театр «Лицеум» / Lyceum Theatre
  / London Palladium
  / New London Theatre
 Театр Олдвич / Aldwych Theatre
  / Piccadilly Theatre
  / Peacock Theatre
  / Playhouse Theatre
 «Принц Эдуард» / Prince Edward Theatre
  / Prince of Wales Theatre
 Театр «Роял-Корт» / Royal Court Theatre
 Театр Савой / Savoy Theatre
  / St Martin’s Theatre
 Театр «Сирена» / Mermaid Theatre
  / Soho Theatre
 Театр Уиндема / Wyndham’s Theatre
  / Windmill Theatre
  / Phoenix Theatre
  / Fortune Theatre
  / Shaftesbury Theatre
  / Trafalgar Studios (The Whitehall Theatre)

Фотогалерея

Ссылки

См. также 
 West End Girls

Районы Лондона